Kushiro – città portuale giapponese della prefettura di Hokkaidō
 Kushiro – comune giapponese della prefettura di Hokkaidō
 Kushiro – fiume giapponese nell'isola di Hokkaidō
 Kushiro – ex provincia giapponese